Костел святої Терези (Вільнюс)
 Костел святої Терези (Перемишль)